La Nazionale di pallacanestro jugoslava Under-20, ex Nazionale jugoslava Juniores e Nazionale jugoslava Under 22, è stata una selezione giovanile della Nazionale jugoslava di pallacanestro, ed era rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità jugoslava di età non superiore ai 20 anni.

Partecipava a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Tra il 2003 e il 2006 ha assunto il nome di nazionale Under-20 di pallacanestro di Serbia e Montenegro.

Nel corso degli anni questa selezione ha subito alcuni cambiamenti nel nome, dovuti agli adeguamenti nelle normative della FIBA in fatto di classificazione delle categorie giovanili.
Agli inizi la denominazione originaria era Nazionale Juniores, in quanto la FIBA classificava le fasce di età sotto i 22 anni con la denominazione "juniores". In seguito, denominazione e fasce di età sono state equiparate, divenendo Nazionale Under 22. Dal 2000, la FIBA ha modificato nuovamente il tutto, equiparando sotto la dicitura "under 20" sia denominazione che fasce di età. Da allora la selezione ha preso il nome attuale.

Storia
Nel periodo dal 1992 al 2006, ha partecipato alle competizioni internazionali come Nazionale Under-20 della Confederazione di Serbia e Montenegro, con due denominazioni diverse:
 periodo 1992-2003, con il nome di "nazionale Under-20 di Jugoslavia"
 periodo 2003-2006, con il nome di "nazionale under-20 di Serbia e Montenegro"

Nell'estate del 2006, con l'indipendenza ottenuta dal Montenegro, la Serbia è divenuta stato a sé, la Confederazione si è sciolta, e di conseguenza la sua nazionale sportiva, dalla quale hanno avuto origine i due nuovi team nazionali:

Formazioni

Collegamenti esterni 
 

Jugoslavia
Under 20